Ein Postlaufkredit ist

 ein Kredit zur Überbrückung des Postlaufs bei internationalem Warenhandel
 die rechtlich fragwürdige Ausnutzung des Postlaufs (Unterschied von Auszahlungs- und Abbuchungstag) bei Einlösung von Schecks oder Belastung von Kreditkarten zur kurzfristigen Liquiditätsbeschaffung, siehe Scheckreiterei